Axinulus eumyaria är en musselart som först beskrevs av Michael Sars 1870.  I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Axinulus eumyarius. Axinulus eumyaria ingår i släktet Axinulus och familjen Thyasiridae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
eumyaria